Henri Menjou ist der Name folgender Personen:

* Henri Menjou (Radsportler), französischer Radsportler 
 Henri Menjou (Schauspieler) (auch Henry Menjou; 1891–1956), US-amerikanischer Schauspieler